Пётр Афана́сьев:

 
 Афанасьев, Пётр Николаевич (1752—?) — российский художник.
 Афанасьев, Пётр Онисимович (1874—1944) — российский педагог.